«Анжи-2» — российский футбольный клуб из Махачкалы, существовавший с 1991 по 2008 год, а также в сезонах 2014/15 и 2017/2018. В 1992—1993 годах носил название «Каспий», в 1994 году — «Арго». С 1995 года — фарм-клуб «Анжи». В 1992—1995 годах представлял Каспийск. Лучшее достижение в первенстве России — 7 место в 1 зоне второй лиги в 1992 году.

История 
В 90-е годы клуб выступал в Первенстве России среди нелюбительских футбольных клубов во Второй и Третьей лигах. После сезона-97 не был включён в число клубов-членов ПФЛ.

В двухтысячных годах начал выступать в Первенстве России среди любительских футбольных клубов (ЛФЛ). В 2004 году под руководством Арслана Халимбекова «Анжи-Хазар» занял второе место в зоне ЮФО ЛФЛ, но так как у клуба были проблемы с финансированием «Анжи-Хазар» остался выступать в 3-й лиге. Вскоре клуб снялся.

Через 2 года в ЛФЛ появился клуб «Анжи-2» (тренером также был Арслан Халимбеков, помощником был Максим Кулиев, в прошлом вратарь махачкалинского «Анжи»). Но через некоторое время у клуба опять возникли проблемы с финансированием и клуб прекратил своё существование.

Летом 2014 года восстановлен и заявлен во Второй дивизион / Первенство ПФЛ (зона «Юг»), в результате объединения с «Дагдизелем». По итогам сезона занял 13-е место (на первом этапе занял 8-е место в группе 2, на втором этапе в турнире за 13—18 места — 1-е место в группе «В» зоны «Юг»). В июне 2015 года расформирован.

В 2017 году наряду с  «Анжи-Юниором» заявлен для участия в Первенстве ПФЛ сезона-2017/18.

Статистика выступлений 

Примечания.

В 2001—2002 годах и в сезонах 2010—2013/14, 2015/16—2018/19 в турнире дублёров РФПЛ / Молодёжном первенстве России выступала команда «Анжи»-д / «Анжи»-мол.

В 1990 году чемпионом Дагестана стала команда «Каспий» .

Известные игроки 
 В список включены игроки клуба, значимые согласно ВП:ФУТ.
  Камиль Агаларов
  Руслан Агаларов
  Магомед Адиев
  Будун Будунов
  Андрей Васильев
  Али Гаджибеков
  Алияр Исмаилов
  Сергей Медведев
  Мурад Рамазанов
  Тенгиз Тарба

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте КЛИСФ
 Страница клуба на сайте федерации футбола ЮФО («Анжи-Хазар») 
 Страница клуба на сайте федерации футбола ЮФО («Анжи-2») 

Футбольные клубы России
Футбольные клубы России, прекратившие существование
Футбольные клубы Махачкалы
ФК «Анжи»